Lunda, Ekerö kommun kan syfta på:

 Lunda, Lovön – en småort på Lovön
 Lunda, Färingsö – en småort på Färingsö

Se även
Lunda